Osoby o tym nazwisku:
 Edmund Runowicz – polski działacz samorządowy, instruktor harcerski
 Roman Runowicz – polski muzyk rockowy, gitarzysta, wokalista, kompozytor, autor tekstów, malarz, rysownik